Луиза Раньери (; ) — итальянская актриса.

Биография 
Луиза Раньери родилась 16 декабря 1973 года в Неаполе, Италия.

Дебютировала в кино в 2001 году с ролью в фильме «Принц и пират». В 2004 году снялась в фильме «Эрос». В 2005 году сыграла Марию Каллас в двухсерийном фильме «Каллас и Онассис». В 2010 году снялась в фильме «Письма к Джульетте».

Личная жизнь 
Луиза долгое время встречалась с Лукой Зингаретти, от которого 9 июля 2011 года родила дочь Эмму. Луиза и Лука поженились 23 мая 2012 года.

Фильмография

Награды и номинации 
 2006 — премия «Golden FIPA» «Biarritz International Festival of Audiovisual Programming» в категории «Лучшая актриса телесериала» («Кефалония»).
 2008 — премия «Серебряная лента» в категории «Лучшая актриса короткометражного фильма» («Бакенбарды»).
 2009 — премия «Kineo Awards» в категории «Лучшая актриса второго плана» («Друзья бара „Маргерита“»).
 2011 — номинация на премию «Golden Graals» в категории «Лучшая драматическая актриса» («Тёмная страсть»).
 2018 — номинация на премию «Серебряная лента» в категории «Лучшая актриса» («Яд»).

Примечания

Ссылки